Le nom « République fédérale d'Allemagne » peut désigner, selon les époques :
 la République fédérale d'Allemagne, forme longue du nom officiel de l’Allemagne actuelle, c’est-à-dire depuis le  ;
 l'Allemagne de l'Ouest (RFA) pour la période du  au , par opposition à la République démocratique allemande (RDA) qui désignait alors l'Allemagne de l'Est. Lors de la réunification allemande le , l'Allemagne de l'Est a été incorporée à la République fédérale d'Allemagne et c’est le nom formel de cette dernière qui a par conséquent été conservé pour désigner la nouvelle entité.

Notes